Чосас () — имя собственное испанского происхождения; распространено в виде топонимов.
 Калера-и-Чосас — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. 
 Чосас-де-Абахо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Чосас-де-Каналес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.